Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista Bernard Tomic.

Vítězem soutěže dvouhry se stal nejvýše nasazený Argentinec Juan Martín del Potro, který ve finále zdolal Bernarda Tomice ve dvou setech 6–3 a 6–1.

V probíhající sezóně si tak del Potro připsal premiérový titul a úhrnem 18. singlovou trofej kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Juan Martín del Potro (vítěz)
  Jerzy Janowicz (2. kolo)
  Andreas Seppi (2. kolo)
  Dmitrij Tursunov (semifinále)
  Vasek Pospisil (odstoupil)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Marin Čilić (2. kolo)
  Marcel Granollers ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Apia International Sydney 2014